Ово је списак епизода серије На граници могућег, америчке научно фантастичне серије која је оригинално трајала две сезоне 1960-их, и која је оживљена емитовањем седам сезона 1990-их. Оригинална серија је емитована на ABC-ју од 1963 до 1965, а нова серија је емитована на Шоутајму од 1995 до 2001 и на Скај Фај каналу у својој коначној години.

1963 до 1965

Прва сезона (1963/64)

Друга сезона (1964/65) 

На граници могућег